susz – w kuchni polskiej, mieszanka suszonych owoców (np. susorki iwkowskie), wykorzystywana m.in. do przygotowywania kompotu z suszu
 bakalie